Adrienne Lecouvreur (1692-1730) était une comédienne française très réputée. Sa vie a inspiré les plusieurs œuvres suivantes :
 Adriana Lecouvreur, un opéra en quatre actes de Francesco Cilea créé en 1902 ;
 Adrienne Lecouvreur, un film français réalisé par Henri Desfontaines et Louis Mercanton, sorti en 1913, avec Sarah Bernhardt ;
 Adriana Lecouvreur, un film italien réalisé par Ugo Falena, sorti en 1919 ;
 Adrienne Lecouvreur, un film français réalisé par Marcel L'Herbier, sorti en 1938, avec Yvonne Printemps ;
 Adriana Lecouvreur, un film italien réalisé par Guido Salvini, sorti en 1955 avec Valentina Cortese.